Poczta Królewiecka (рус. Почта Крулевецка) — ранее существовавшая польская периодическая газета, выходившая в Кёнигсберге (известен в Польше как Крулевец) с 1718 по 1720 год. Вторая старейшая польская газета после Merkuriusz Polski Ordynaryjny.

История 
Газета преимущественно освещала события в Пруссии и Литвы, но распространялась на территорий всей Речи Посполитой. Газета выходила на польском языке. Тираж газеты не известен, но оценивается в несколько сотен экземпляров.

Информация из Германии некоторое время была переводом с немецкого с таких газет как кенигсбергская газета «Королевская прусская слава».

Газет печаталась на листах формата 28x10 см, шрифтом Швабахер.

Всего было издано 126 выпусков: 22 в 1718 году, 52 в 1719 и 52 в 1720. Общий объём текста составил 1008 листов.

Причина прекращения издания газеты не известна. Наиболее вероятным кажется, что не была достигнута планируемая доходность издания, поскольку число подписчиков, особенно в Польше, росло не достаточно быстро. Причиной этого мог быть тот факт, что газета в своих публикациях придерживалась точки зрения кальвинистов, в то время как поляки Пруссии в основном были протестантами, а в Польше — католиками.

Примечания

Литература 
 Andrzej Wakar, O polskości Warmii i Mazur w dawnych wiekach, "Pojezierze", Olsztyn 1969, стр. 87-90.
 Janusz Jasiński, Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia, Książnica Polska, Olsztyn 1994, s. 73, 74, ISBN 83-85702-03-2.
 Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek, tu rozdz. Jerzy Rekuć (1670-1721) litewski pastor ewangelicko-reformowany, inicjator "Poczty Królewieckiej", Littera, Olsztyn 2005, стр. 161-167, ISBN 83-89775-03-4.

Ссылки 
 Цифровая версия

Газеты на польском языке
Закрывшиеся газеты
Кёнигсберг